Нэнси Дрю: Тайна алой руки () — компьютерная игра, шестая в серии квестов о приключениях юной сыщицы Нэнси Дрю от Her Interactive. Игра основана на книге с одноименным названием из серии «Загадочные приключения Нэнси Дрю», вышедшей в 1995 году. Релиз игры состоялся 4 сентября 2002 года в Северной Америке. В России игру выпустила компания «Новый диск» 15 ноября 2007 года.

Геймплей 

Геймплей игры мало отличается от предыдущих игр серии. Как и в предыдущих играх серии, экран поделен на три основных части. В верхней отображается вид на локацию от первого лица, там же можно выбирать действия и перемещаться между локациями, а в двух нижних расположен инвентарь и поле с описанием предметов и диалогами.

Локации в игре можно осмотреть, поворачиваясь на все 360 градусов. Они выполнены реалистично и детализированно. В игре курсором мыши можно было и взаимодействовать с предметами и перемещаться по локациям. Курсор обычно выглядит как лупа, он подсвечивается красным при наведении на предметы, с которыми можно взаимодействовать, и меняет форму на стрелку, если возможно перемещение. Иногда для перемещения между локациями используется часть карты вашингтонского метрополитена.

Среди нововведений для серии в этой игре появилась возможность использования ноутбука Нэнси, в котором она ведет записи о происходящем.

В игре есть два уровня сложности. Выбрать один из них можно только в начале игры. Уровни влияют на количество подсказок и сложность головоломок, но не на развитие событий в игре.

В случае совершения какой-нибудь фатальной ошибки, появляется возможность использовать функцию «Второй шанс» и начать игру с места прямо перед совершенной ошибкой. Как и в предыдущих играх, Нэнси может позвонить своим друзьям: Джесс или Бесс, а также коллегам братьям Харди и другим знакомым, чтобы получить подсказки о том, что делать дальше.

Сюжет 
На этот раз Нэнси становится помощником куратора музея «Бич-Хилл» в Вашингтоне. Юной сыщице предстоит подготовить экспонаты к предстоящей выставке культуры майя, специально к которой доставили лишь недавно найденный уникальный монолит. Но в один момент дела в музее начинают идти кувырком: кто-то похищает ценнейший экспонат коллекции — нефритовую пластину с изображением легендарного царя майя Пакаля, оставляя в разбитой витрине записку с иероглифом и отпечатком алой руки. Затем один из коллег падает с лестницы и теряет память, а начальницу Нэнси, куратора музея Джоанну Ригз, отстраняют от работы, подозревая в причастности к краже. Так расследование волею совета директоров музейного фонда ложится на плечи единственного оставшегося сотрудника музея — Нэнси Дрю.

Игроку в роли Нэнси придётся разгадывать головоломки, общаться с различными персонажами и сдавать тест по культуре майя. Обнаружив связь между кражей в музее и двумя другими, произошедшими ранее в других местах, Нэнси сможет собрать ключ к гробнице некой «Шептуньи», создавшей более 1500 лет назад записи о повседневной жизни майя. Подобная находка заставит преступника выйти из тени и попытаться избавиться от Нэнси.

Персонажи 
Just Adventure отметили, что в персонажей в этой игре стало легче поверить. Они лучше прописаны и интересны. Это касается в том числе персонажей, которые ни разу не появились в кадре.

 Франклин Роуз — председатель попечительского совета музея «Бич Хилл», друг семьи Дрю, устроивший Нэнси на эту работу, а позже просит её расследовать произошедшую кражу.
 Джоанна Ригз — главный куратор музея «Бич-Хилл» и начальница Нэнси. Она заинтересована в привлечении в музей ценных экспонатов, что не всегда соответствует возможностям бюджета.
 Хенрик Вандерхун — специалист по культуре майя, особенно по расшифровке иероглифов, лишь недавно присоединившийся к штату музея. много знает. В ходе игры с ним произойдёт несчастный случай, благодаря которому Хенрик внезапно потеряет память.
 Тейлор Синклер — агент, занимающийся продажей и перепродажей произведений искусства. Среди его клиентов есть и музей «Бич Хилл», для которого он помогает достать и приобрести экспонаты.
 Алехандро Дель Рио — администратор в консульстве Мексики, ярый противник вывоза культурного наследия его родины за границу.

Отзывы 

Несмотря на высокую схожесть игры с предыдущими играми серии, критики отметили, что Secret of the Scarlet Hand местами существенно лучше них.

Модели персонажей стали лучше по сравнению с предыдущими частями: они все так же выполнены в 3D и анимированы и порой не уступают персонажам мультфильмов с компьютерной графикой. Окружающие пейзажи также стали лучше.

Just Adventure сочли сеттинг — подготовка обучающей выставки в небольшом музее в Вашингтоне — идеальным для подобной игры, так как он давал разработчикам возможность вписать в сюжет самые разные головоломки.

Музыка в игре добавляет атмосферы, но приедается за часы прохождения. Работа актёров озвучивания оригинальной версии игры стала лучше по сравнению с предыдущими играми.

Русская локализация игры была оценена «Игроманией» на 1 из 3-х баллов, при этом отмечено не лучшее озвучивание и схожесть по низкому качеству перевода с другими играми серии.

Рецензентом AG игра была сочтена «неплохим образцом классических квестов», хотя местами и однообразным. А Just Adventure просто назвали её «хорошим квестом». GameZone отметили довольно высокую сложность игры.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница  игры на сайте Her Interactive.

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 2002 года
Игры о Нэнси Дрю
Игры для Windows
Детективные компьютерные игры
Компьютерные игры, изданные Новым Диском
Компьютерные игры, разработанные Her Interactive